kurs giełdowy
 kurs akcji
 kurs walutowy
 kurs (nawigacja)
 kurs kompasowy
 kurs magnetyczny
 kurs żyrokompasowy 
 kurs rzeczywisty
 kurs (żeglarstwo)
 kurs (lotnictwo)
 kurs (kształcenie)
 Kurs – system zbliżania używany w rosyjskich pojazdach kosmicznych Sojuz i Progress